

Persone
Sergio Rossi – imprenditore ed ex Presidente del Torino Football Club
Sergio Rossi – attore e doppiatore italiano
Sergio Rossi – regista italiano
Sergio Rossi – stilista di scarpe e borse italiano
Sergio Rossi – politico e presidente della Provincia di Modena
Sergio Rossi – politico parlamentare della Lega Nord
Sergio Rossi – stilista e imprenditore italiano

Aziende
Sergio Rossi – azienda di calzature